Auge – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Auge – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Auge – francuska gmina w regionie Limousin
 Auge – córka Aleosa w mitologii greckiej 
 Augé – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes